

Cinema 
Coming Soon – film documentario del 1982
Coming Soon – film statunitense del 1999
Coming Soon – film thailandese del 2008

Musica 
Coming Soon – EP di Jesto del 2003
Coming Soon – gruppo musicale francese

Altro 
Coming Soon Television – emittente televisiva italiana
Comingsoon.it – sito web di proprietà della CraveOnline